Giovane Italia (o Giovine Italia) – associazione politica fondata da Giuseppe Mazzini nel 1831 durante il Risorgimento italiano
 Giovane Italia – associazione studentesca giovanile di estrema destra fondata nel 1954 e vicina alle posizioni del Movimento Sociale Italiano
 Giovane Italia – movimento giovanile del Popolo della Libertà (2009-2013)